Ciudad Rodrigo est une ville espagnole fortifiée à la frontière avec le Portugal et qui contrôlait la route allant du centre du Portugal à Salamanque. Cette forteresse surplombe le pont sur l'Agueda situé sur une route entre le Portugal et le nord de l'Espagne. Elle fut prise en 1810 par les Français et reprise en 1812 par les Anglais et les Portugais.

Ciudad Rodrigo est également le lieu de naissance d'un des chefs les plus importants de la guérilla espagnole El Charro, c'est en effet en 1808 que Julian Sanchez se présente à la place forte pour rejoindre le régiment de cavalerie des volontaires de Ciudad Rodrigo. En 1811 il rejoint les troupes britanniques.

 Siège de Ciudad Rodrigo (1810)
 Siège de Ciudad Rodrigo (1812)